Батагай — топоним.
 Батагай — посёлок городского типа, административный центр Верхоянского улуса, на севере Якутии, на правом берегу реки Яна.
 Батагай-Алыта — село в России, центр Эвено-Бытантайского улуса Республики Саха (Якутия).
 Батагай — региональный аэропорт посёлка Батагай Верхоянского улуса Якутии.